Денис Владимирович Симонов (род. 1972) — сотрудник российских органов государственной безопасности, генерал-майор.

Биография 
Денис Владимирович Симонов родился в 1972 году в городе Омске.

В 1995 году поступил на службу в органы Федеральной службы безопасности Российской Федерации. Начинал службу оперуполномоченным, позднее служил на руководящих должностях.

В 2011 году Симонов был назначен первым заместителем начальника Управления Федеральной службы безопасности Российской Федерации по Хабаровскому краю.

С 2013 года руководил Управлением Федеральной службы безопасности Российской Федерации по Амурской области.

В 2015 году назначен начальником Управления Федеральной службы безопасности Российской Федерации по Сахалинской области.

С июля 2019 года возглавляет Управление Федеральной службы безопасности Российской Федерации по Омской области.

Ссылки 
 Денис Симонов официально назначен начальником УФСБ Приморья. // Новости Владивостока, 31.07.2019.
 Начальник госбезопасности Приморья отмечает День рождения. // Вести Приморье, 12.10.2020.
 Владимир Путин назначил нового начальника ФСБ по Приморскому краю. // Комсомольская правда, 31.07.2019.

Руководители региональных управлений ФСБ России